Мадлен () — колишній цвинтар у 8-му окрузі Парижа.
 Мадлен () — церква Святої Марії Магдалини у Парижі.
 Мадлен (, ) — архіпелаг у затоці Святого Лаврентія Канада.
 Мадлен () — гора (2536 м), вершина у горах Даррон,  у Національному парку Фіордленд, в регіоні Саутленд, Нової Зеландії.

 Мадлен () — принцеса Швеції, друга донька короля Швеції Карла XVI Густава та королеви Сільвії.

 Мадлен — скорочена назва мадленської культури.
 Мадлен () — французьке бісквітне печиво.